Сю́зьма:

 Сюзьма — деревня в Нёнокском административном округе муниципального образования «Город Северодвинск» в Архангельской области России.
 Сюзьма — река в Приморском районе Архангельской области России. Впадает в Двинскую губу Белого моря. 
 Сюзьма — река в Пинежском районе Архангельской области, приток Ёжуги
 Сюзьма  — элемент танца